

Geografia

Niemcy 
 Altkirchen – dzielnica miasta Schmölln
 Altkirchen – dzielnica gminy Sauerlach, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium

Polska 
Dawna nazwa miejscowości: 
 Świętajno, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Świętajno

Zobacz też 
 Altkirch